Дарага́нов — фамилия и топоним:

 Дараганов, Павел — белорусский музыкант, баянист, лауреат национальных и международных конкурсов.
 Дараганов — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области России.

См. также 
 Дарагановка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области России.